Etelstano de Inglaterra - rei inglês dos séculos IX e X
 Etelstano de Kent - rei anglo-saxão
 Gutrum - nobre dinamarquês batizado como Etelstano
 Athelstan (Iowa) - cidade americana no estado de Iowa

Desambiguação